Személyek
 Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok elnöke (1861–1865)

 Filmek
 Lincoln (1974–1976), amerikai tv-film
 Lincoln (1992), amerikai tv-film
 Lincoln (2012), amerikai film

 Autó
 Lincoln, a Ford autómárkája

 Földrajzi helyek

  Amerikai Egyesült Államok
 Lincoln, település Alabamában
 Lincoln, település Arkansasban
 Lincoln, település Delaware-ben
 Lincoln, település Észak-Dakotában
 Lincoln, település Idahóban
 Lincoln, megyeszékhely Illinois-ban
 Lincoln, település Indianában
 Lincoln, település Iowában
 Lincoln, település Kaliforniában
 Clinton (Kalifornia, Amador megye), régi neve Lincoln
 Lincoln, város Maine-ben
 Lincoln, statisztikai település Maine-ben
 Lincoln, település Massachusettsben
 Lincoln, település Michigan állam Alcona megyéjében
 Lincoln, település Michigan állam Washtenaw megyéjében
 Lincoln, település Minnesotában
 Lincoln, település Missouriban
 Lincoln, település Montanában
 Lincoln, Nebraska állam fővárosa
 Lincoln, város New Hampshire-ben
 Lincoln, statisztikai település New Hampshire-ben
 Lincoln, település New Jersey-ben
 Lincoln, település New York államban
 Lincoln, település Nyugat-Virginiában
 Lincoln, település Oregonban
 Lincoln, település Pennysylvaniában
 Lincoln, település Rhode Island államban
 Lincoln, település Texas államban
 Lincoln, település Új-Mexikóban
 Lincoln, település Vermontban
 Lincoln, település Virginiában
 Lincoln, település Washington államban
 Lincoln, település Wisconsin állam Adams megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Bayfield megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Buffalo megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Burnett megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Eau Claire megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Forest megyéjében
 Lincoln, város Wisconsin állam Kewaunee megyéjében
 Lincoln, közösség Wisconsin állam Kewaunee megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Monroe megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Polk megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Trempealeau megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Vilas megyéjében
 Lincoln, település Wisconsin állam Wood megyéjében

  Egyesült Királyság
 Lincoln, város Angliában

 Egyéb
 3153 Lincoln, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida

 Hasonló nevű
 Lincoln City, település Oregonban
 Lincoln Center (egyértelműsítő lap)
 Lincoln megye (egyértelműsítő lap)